Белевцев, Белёвцев — фамилия:

 Белевцев, Александр Геннадьевич (род. 1997) — российский прыгун в воду.
 Белёвцев, Иван Иванович (1928—2019) — священнослужитель РПЦ, протоиерей.
 Белевцев, Павел Иванович (в монашестве Палладий; 1776—1842) — архимандрит, 28-й по счёту наместник Александро-Невской лавры.
 Белевцев, Рудольф Яковлевич — советский и украинский геолог, член-корреспондент АН УССР и НАНУ
 Белевцев, Тихон Николаевич (1900—?) — советский работник угольной промышленности, шахтёр, Герой Социалистического Труда.
 Белевцев, Яков Николаевич (1912—1994) — советский геолог, член-корреспондент АН УССР.

Женщины 
 Белёвцева, Наталия Алексеевна (1895—1974) — советская актриса театра и кино. Народная артистка РСФСР (1954).

См. также 
 Белевцовы
 Белевцы